Александр Васильевич Кудрявцев — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1905 году. Член ВКП(б) с 1932 года.

Послужной список 

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе.
 1947 - 1949 гг. — заместитель министра лесной промышленности СССР
 1949 -1953 гг. — министр лесной и бумажной промышленности РСФСР
 1954 -1957 гг. — министр лесной промышленности РСФСР
 1957 - 1960 гг. — председатель Совнархоза Карельского экономического административного района

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го, 4-го и 5-го созывов.

Умер в 1986 году.

Ссылки 
 Кудрявцев

Заместители министров СССР
Народные комиссары и министры РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва